Schließungslemma bezeichnet:

 Anosovs Schließungslemma
 Pughs Schließungslemma